Nejkowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Nejkowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Sliwen